Szili Katalin (1952– ) nyelvész, a nyelvtudományok kandidátusa
Szili Katalin (1956– ) politikus, az MSZP egykori tagja, az Országgyűlés elnöke